Дебар, Деба́р (алб. Dibër, тур. Debre) — місто на крайньому заході Республіки Македонія біля албанського кордону. 
 Дебар (община), Община Дебар (мак. Општина Дебар) — община у Македонії.